En , Bartoszówka désigne :

 Bartoszówka est un village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Bartoszówka est un village de la voïvodie de Łódź,
 Bartoszówka est un village de la voïvodie de Mazovie.